Mužská čtyřhra ABN AMRO World Tennis Tournament 2022 probíhala v první polovině února 2022. Do deblové soutěže rotterdamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli Chorvati Mate Pavić a Nikola Mektić, které v úvodním kole vyřadili Haase s Middelkoopem.

Vítězem se stal nizozemský pár Robin Haase a Matwé Middelkoop, který ve finále zdolal jihoafricko-německou dvojici Lloyd Harris a Tim Pütz. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a udrželi finálovou neporazitelnost, když vyhráli i čtvrtý přímý boj o titul. Middelkoop na okruhu ATP Tour vybojoval dvanáctý deblový titul a pro Haaseho to bylo sedmé takové turnajové vítězství. Harris odehrál premiérové finále čtyřhry v této úrovni tenisu.

Nasazení párů 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Nicolas Mahut /  Fabrice Martin (semifinále)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (semifinále)

Pavouk

Kvalifikace

Nasazení 
  Roman Jebavý /  David Vega Hernández (1. kolo)
  Sander Arends /  David Pel (kvalifikační kolo)

Kvalifikanti 
  Jesper de Jong /  Sem Verbeek

Pavouk kvalifikace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2022
ATP Tour 2022